Виталий Владимирович Суходолец (11 мая 1937, Горловка, Донецкая область, СССР — 21 января 2007, Москва, Россия) — советский и российский учёный-генетик. Основные направления научной деятельности: генетика бактерий, регуляция экспрессии генов, теория эволюции. Является одним из основателей ГосНИИгенетики.

Биография 
Родился 11 мая 1937 года в городе Горловка Донецкой области. Окончил Биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 1959 г. Доктор биологических наук (1975), профессор (1976).

C 1959 по 1968 годы работал в секторе генетики и селекции микроорганизмов радиобиологического отдела Института атомной энергии им. И. В. Курчатова. После создания на базе данного отдела в 1968 году Государственного научно-исследовательского института генетики и селекции промышленных микроорганизмов (ГосНИИгенетика) возглавлял в институте отдел генетики и лабораторию генетики бактерий. C 1968 по 1982 годы также работал заместителем директора института по научной работе. Был председателем секции генетики ученого совета ГосНИИгенетики и заместителем председателя ученого совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. Являлся членом редакционного совета журнала «Генетика».

Умер в Москве 21 января 2007 года, похоронен на Хованском кладбище.

Научная деятельность 
Основные работы посвящены исследованиям регуляции активности генов и механизмов генетического обмена. Для выяснения природы процессов рекомбинации создал уникальную модельную систему на основе протяженных тандемных дупликаций хромосомы Escherichia coli. Руководил теоретическими и экспериментальными исследованиями в области происхождения и молекулярной природы жизни и механизмов биологической эволюции.

Создал ведущую научную школу России по генетике бактерий. Вышедшие из этой школы специалисты по генетике бактерий работают и возглавляют молекулярно-генетические исследования в ГосНИИгенетике и других генетических центрах в России и других странах.

Автор 4 монографий и около 200 научных трудов. Под его руководством защищены 22 кандидатские диссертации.

Основные труды

Примечания

Ссылки 
 Некролог В. В. Суходольцу в журнале «Генетика», номер 4, 2007.

Генетики СССР
Генетики России
Доктора биологических наук
Похороненные на Хованском кладбище